David Zayas – attore portoricano naturalizzato statunitense
 Gabriel de Zayas – politico spagnolo, segretario di Stato del re Filippo II
 Joel Zayas – calciatore paraguaiano, portiere
 Luis Zayas – altista cubano
 María Emilia Riquelme y Zayas – religiosa spagnola, fondatrice della congregazione delle Religiose Missionarie del Santissimo Sacramento e di Maria Immacolata, venerata come beata dalla Chiesa cattolica
 Nicolás Osorio y Zayas – nobile spagnolo